Alzatea verticillata – gatunek rośliny reprezentujący monotypowy rodzaj Alzatea i rodzinę Alzateaceae. Występuje w górskich lasach na obszarze Kostaryki, Panamy, Kolumbii, Peru i w Ekwadorze.

Morfologia 
 Pokrój Średniej wielkości drzewo lub krzew, o pędach czworobocznych. Czasem rośnie jako epifit.
 Liście Naprzeciwległe lub w okółkach, pojedyncze, owalne i eliptyczne, całobrzegie. Przylistki dwa lub więcej, otaczają węzeł. 
 Kwiaty Promieniste, obupłciowe, dzwonkowate i zebrane w kwiatostany wiechowate w szczytowych partiach pędów. Trwałych działek kielicha jest 5–6, płatków korony brak. Pręcików jest 5. Zalążnia górna, z dwóch owocolistków. Działki, pręciki i szyjka słupka są mięsiste.
 Owoce Torebki spłaszczone i suche, otwierają się wzdłuż szwów po zrośnięciu owocolistków wysypując spłaszczone i otoczone cienkim skrzydełkiem nasiona.

Systematyka 
 Pozycja i podział według systemu APG IV (2016)
Do końca XX wieku takson umieszczany był przez systematyków w różnych rodzinach, zanim zdecydowano się na wyodrębnienie go w randze rodziny w rzędzie  mirtowców (Myrtales). W systemie APG III (2009) i systemie APG IV (2016) takson stanowi rodzinę siostrzaną dla rodziny Penaeaceae.

Przypisy 

Mirtowce